Зихново — название населённых пунктов в России:

 Зихново — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Зихново — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.